Marcello Cottafava (Genova, 1977. szeptember 8. –) olasz labdarúgó, a SPAL hátvédje.

Források 
Marcello Cottafava adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1977-ben született személyek
Genovaiak
Olasz labdarúgók
A Carrarese Calcio labdarúgói
A Calcio Lecco 1912 labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Giulianova Calcio labdarúgói
A Lecce labdarúgói
Az US Triestina Calcio labdarúgói
Az AS Gubbio 1910 labdarúgói
Az US Latina Calcio labdarúgói
A SPAL 1907 labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek